Niemcy:
 Niederweiler – dzielnica Müllheim
 Niederweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Niederweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück